Brömser oder Broemser ist der Familienname folgender Personen:
 Brömser (Adelsgeschlecht)
 Ferdinand Broemser (1919–2001), deutscher Altphilologe, Historiker und Lehrer
 Heinrich Brömser von Rüdesheim (~1590–1668), Vizedom in Mainz
 Johann Brömser von Rüdesheim (~1370–1422), Vizedom des Rheingaus
 Johann Reichard Brömser von Rüdesheim (unbekannt–1622),  Vizedom in Mainz
 Philipp Broemser (1886–1940), deutscher Physiologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Brömserburg (Rüdesheim)
 Brömserhof
 Brömsentaler (Lübecker Münze)